Trapa era um concelho da antiga comarca de Viseu, constituído pelas freguesias de Valadares e São Cristóvão de Lafões, no actual concelho de São Pedro do Sul. Tinha, em 1801, 569 habitantes.

Antigos municípios do distrito de Viseu
Viseu